Przyłuscy herbu Lubicz – polski ród szlachecki
Przyłuscy herbu Sulima – polski ród szlachecki
 Przyłuscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki